Рема Христофо́ровна Светло́ва (,  — , ) — советский государственный и партийный работник. Заместитель председателя Совета министров Армянской ССР (1975—1983).

Биография 
Закончила химико-технологический факультет Ереванского политехнического института им. К. Маркса (1950). С 1950 года работала старшим ом на Заводе синтетического каучука им. С. М. Кирова. Член КПСС с 1953 года.

С 1957 года работала в управлении химической промышленности Совнархоза Армянской ССР. В 1958 году была избрана секретарем Ленинского райкома партии; в 1959 году вторым секретарем Ереванского городского комитета партии. С 1961—1966 годах была назначена заместителем заведующего отделом промышленности и транспорта Центрального комитета Компартии Армении, а с 1966 года была заведующей отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КП Армении. В 1971—1975 годах — секретарь Президиума Верховного совета Армянской ССР.

В 1975—1983 годах — заместитель председателя Совета министров Армянской ССР, курировала здравоохранение, культуру, социальное обеспечение.

С 1983 года — председатель Государственного комитета по ценам Армянской ССР. С 1975 года — Член ЦК КП Армении, депутат Верховного совета Армянской ССР 7-10 созывов.

Являлась также членом Комитета советских женщин.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Два ордена «Знак Почёта» (7.03.1960, 28.05.1966).

Примечания 

Государственные деятели Армении
Секретари Президиума Верховного Совета Армянской ССР